Парке:

 Парке, Джон (1827— 1900) — американский военный инженер и генерал армии Союза
 Парке ду Сабия — универсальный стадион для спортивных соревнований.